Оші́-ла-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 39 км на південь від Ам'єна, 17 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 507,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оші-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 Оші-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оші-ла-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза